PS kan syfta på:

 Post scriptum, text som lagts till efter signaturen i ett brev eller liknande meddelande
 Polystyren, en amorf termoplast som är mycket billig
 Playstation, en TV-spelskonsol tillverkad av Sony
 PostScript, ett programspråk avsett att användas för att beskriva hur sidor ska se ut vid utskrift
 PS : anteckningar från ett sorgeår, en bok av Mia Berner om Pentti Saarikoski
 Palestina, stat som proklamerades 1988 i Mellanöstern
 Post Scriptum (tidskrift), en kvartalstidskrift som gavs ut av PS förlag i Stockholm 2005–2007
 Peder Skrivares skola, en gymnasieskola i Varberg
 Pansartruppskolan, en tidigare fack- och funktionsskola inom svenska armén
 Adobe Photoshop, ett bildbehandlingsprogram från Adobe Systems
 Psaltaren, en av Gamla Testamentets böcker
 Petasekund (Ps), SI-enhet för 1015 sekunder
 Pikosekund (ps), SI-enhet för 10-12 sekunder 
 PS Sista sommaren, svensk dramafilm från 1988
 Paraneoplastiskt syndrom, en konsekvens av cancer som inte beror på lokal tumörväxt

Politiska partier 
 PS – ett socialdemokratiskt politiskt parti i Belgien, se Socialistiska partiet (franskspråkiga Belgien)
 PS – ett socialdemokratiskt politiskt parti i Frankrike, se Socialistiska partiet (Frankrike)
 PS – ett politiskt parti i Senegal, se Parti Socialiste du Sénégal
 PS – ett socialdemokratiskt politiskt parti i Schweiz, se Parti socialiste suisse
 PS – ett socialdemokratisktpolitiskt parti i Argentina, se Partido Socialista (Argentina)
 PS – ett socialistiskt politiskt parti i Bolivia, se Partido Socialista(Bolivia, 1971)
 PS – ett socialistiskt politiskt parti i Panama, se Partido Socialista (Panama)
 PS – ett socialistiskt politiskt parti i Peru, se Partido Socialista (Peru)
 PS – ett socialdemokratiskt politiskt parti i Portugal, se Socialistpartiet (Portugal)
 PS – ett socialistiskt politiskt parti i Bolivia, se Partido Socialista-1
 PS – ett socialdemokratiskt politiskt parti i Chile, se Partido Socialista de Chile
 PS – ett socialistiskt politiskt parti i Peru. se Partido Socialista del Perú
 PS – ett socialdemokratiskt/socialliberalt politiskt parti i Albanien, se Partia Socialiste e Shqipërisë
 PS – ett tidigare socialistiskt parti i Rumänien, se Partidul Socialist din România
 PS – ett socialdemokratiskt politiskt parti i Andorra, se Partit Socialdemòcrata
 PS – ett tidigare socialdemokratiskt politiskt parti i Italien, se Partito Socialista (Italien, 1996-2001)
 PS – ett tidigare socialdemokratiskt politiskt parti i Italien, se Partito Socialista (Italien, 2007-2008)